

Architettura
 Rotte – tipo di abitazione in Austria

Geografia
 Rotte – frazione del comune di Lansingerland (Paesi Bassi)
 Rotte – frazione di Bergschenhoek (Paesi Bassi)
 Rotte – ruscello del dipartimento della Mosella (Francia)
 Rotte – fiume della Germania, affluente dell'Ilme
 Rotte – fiume dei Paesi Bassi

Marina
 Zr.Ms. Rotte (1987)

Pagine correlate

 Rotta